Comitato centrale del Partito Comunista Cinese – organo del Partito Comunista Cinese
 Comitato centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica – organo del Partito Comunista in Unione Sovietica

Pagine correlate 

 Comitato Centrale
 Partito Comunista
 Politburo